Le Wuppertaler SV est un club de football allemand basé à Wuppertal.

La ville de Wuppertal ne fut officiellement créé que le  1929, sous le nom de Barmen-Elberfeld, par l'assocation des communes d'Elberfeld et Barmen, des villes de Cronenberg, Ronsdorf et Vohwinkel, ainsi que du quartier de Beyenburg appartenant à l'époque à la ville de Lüttringhausen. En 1930, la localité prit son nom actuel de Wuppertal, du nom de la rivière Wupper toute proche.

Le , le WSV reçoit le Bayern Munich pour le  de finale de la coupe d'Allemagne. Pour accueillir les bavarois, le club délocalise le match à la Veltins Arena de Gelsenkirchen dont le club résident est Schalke 04. Plus de  spectateurs se sont déplacés pour ce match de gala.

Historique 
 1880 : fondation du Turn- und Sportgemeinschaft Vohwinkel 80 (Gymnastique).
 1904 : fondation du Bergischer Wintersport- und Sportverein 04 Elberfeld (Sports d'Hiver).
 1905 : Bergische Wintersport-und Sport Verein 04 Elberfeld fut renommé Speil-und Sport Verein 04 Elberfeld.
 1907 : fondation du Sportverein Germania 07.
 1912 : fondation du Verein für Leibesübungen 1912.
 1938 : le Speil-und Sport Verein 04 Elberfeld est renommé Spiel- und Sportvereinigung 04 Wuppertal
 1954 : fusion du SSV 04 Wuppertaler avec le Turn- und Sportgemeinschaft Vohwinkel 80 pour former le Wuppertaler Sport-Verein.
 1976 : fusion du Sport Verein Germania 07 et du Verein für Lebensübungen 1912 pour former le Sport-Verein Borussia Wuppertal 1907/1912.
 2004 : fusion du Wuppertaler Sport Verein et du Sport-Verein Borussia Wuppertal 1907/1912 pour former le Wuppertaler Sport-Verein Borussia.
 2013 : renommage du club en Wuppertaler Sport-Verein (WSV)
 2013 : Le club est déclaré insolvable, et se voit rétrogradé en Oberliga Niederrhein.

Entraîneurs

Classement depuis 1954

Anciens joueurs 
  Willi Neuberger
  Horst Szymaniak
  Erich Probst
  Erich Ribbeck
  Christian Knapmann

Notes et références

Annexes

Voir aussi 
 Gauliga Niederrhein
 Oberliga Ouest

Liens externes 
 
  Site officiel du Wuppertaler SV Borussia

Club allemand de football du Bas-Rhin
Club de football fondé en 1904
Club de football fondé en 1954
Sport à Wuppertal